L'Advanced Simulation and Computing Program (appelé précédemment Accelerated Strategic Computing Initiative ou ASCI) est un programme du gouvernement des États-Unis, dans le cadre des opérations de maintien de l'arsenal nucléaire américain, après le moratoire de 1992 sur les essais nucléaires.

Son rôle est d'assurer la simulation informatique des essais nucléaires. Pour cela, il utilise un important parc de superordinateurs, dont certains sont dans le TOP500.

Superordinateurs
ASCI Q
ASCI White
ASCI Red
ASCI Blue Pacific
ASCI Blue Mountain
ASCI Thor's Hammer
ASCI Purple

Voir aussi

Liens internes
 Méthode QMU

Liens externes
  
  Los 
  
  
  Top500 des superordinateurs
  Évaluation du programme (U.S. Office of Management and Budget)

Superordinateur
Fiabilité des arsenaux nucléaires
Calculateur des Forces armées des États-Unis